Pédase ou Pédasos (en grec ancien  / , en latin ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie grecque 
 Pédase fils de Bucolion, tué par Euryale ;
Pédase, cheval d'Achille.

Villes 
Pédase en Troade ;
Pédase en Messénie.